Андрей Бурич — хорватський лижник.
 Дамір Бурич — хорватський ватерполіст, олімпійський чемпіон.
 Душан Бурич — сербський вчений в області виноградарства.
 Златко Бурич — данський актор.
 Ясмін Бурич — боснійський футболіст, воротар клубу «Лех».